Nomen nescio een Latijnse uitdrukking.
Nomen Nescio (beeld). Beeldhouwwerk ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vuurwerkramp te Enschede.
Nomen Nescio. Veelgebruikte naam voor een zieken(huis)omroep.